Scutum puede referirse a:

Scutum, en astronomía, es una constelación del hemisferio sur celeste.
Scutum, tipo de escudo usado en la antigüedad por los soldados romanos.